MOM ou Mom peut désigner : 
 Memory of Mankind  (MOM), un projet, fondé en 2012 par Martin Kunze, visant à conserver la mémoire de l'humanité ;   
 Message-Oriented Middleware, un type de logiciel réseau utilisé pour les échanges entre applications informatiques ;  
 MOM, est l'acronyme de la formation master Management des opérations de marché ;  
 MOM, est, au Canada, l'acronyme de membre de l'ordre du mérite des corps policiers (member of Order of Merit of the Police Forces) ;   
 Main-d'œuvre militaire, des soldats employés comme ouvriers ; 
 Mutzig Ovalie Molsheim (club français de rugby à XV, basé à Mutzig et Molsheim) ; 
 Mars Orbiter Mission première sonde spatiale indienne lancée vers Mars (2013) ;  
 Maison de l'Orient et de la Méditerranée qui fédère plusieurs laboratoires de recherches archéologiques. (CNRS - Université de Lyon).

Télévision 
 Mom, série télévisée américaine créée par Chuck Lorre et Eddie Gorodetsky et diffusée à partir de .

Chimie 
 groupe protecteur méthoxyméthyle (MOM)
 Méthoxyméthane, un autre nom de l'éther méthylique

Toponymes 
 Mom, un village de la commune de Dibang au Cameroun.
 Mom, un village de la commune de Makak au Cameroun.
 Mom, un village de la préfecture de Ouham-Pendé, en République centrafricaine.

Voir aussi 
 Deuxième nom du personnage M'man, de Futurama.
 Surnom de Maurice Boucher, chef des Hells Angels au Québec
 le mom jango, une langue du Cameroun